Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Kłobukowski – francuski dyplomata
 Konstanty Kłobukowski – polski szlachcic, wojskowy i dworzanin 
 Michał Kłobukowski – polski tłumacz literatury amerykańskiej i angielskiej, poeta